Policía de Buenos Aires puede hacer referencia a:

Policía Bonaerense, policía de la provincia de Buenos Aires, Argentina.
Policía Federal Argentina, cuerpo policial encargado de la seguridad pública en la ciudad de Buenos Aires, dependiente del Estado Nacional.
Policía Metropolitana, policía de la ciudad de Buenos Aires, dependiente del estado porteño.